Desa Purwodadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,83, long 110,00), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 110,24), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 110,17), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 109,42), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,34), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,52), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 109,30), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 109,57), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 112,73), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 112,11), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,44), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 111,96), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 112,06), 
 Desa Purwodadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,59, long 111,03), 

Robotskapade Indonesienförgreningar